Marselisborg kan, alt efter sammenhæng, være:

 Marselisborg slot – slottet
 Marselisborg (herregård) – herregården
 Marselisborg Gymnasium
 Marselisborgskovene
 Baroniet Marselisborg – et tidligere baroni
 Marselisborgkvarteret